Орси има више значења:
 Orsi, Cuneo
 Orsi, Frosinone
 Orsi, Parma
 Orsi, Pistoia